Christian Vigouroux (né en 1950), haut fonctionnaire français :
 Fulcran Vigouroux (1837-1915), prêtre et bibliste catholique français ;
 Louis Vigouroux (1866-1956), homme politique français ;
 Paul Vigouroux (1919-1980), militant politique français, collaborateur ;
 Pierre Vigouroux (né en 1983), joueur français de rugby à XV ;
 Robert Vigouroux (1923-2017), professeur de médecine et homme politique français ;
 Romain Vigouroux (1831-1911), médecin et électrothérapeute français